Григорий Морозов:
* Морозов, Григорий Васильевич (ум. 1556) — сын боярский и голова, затем окольничий, боярин и воевода.
 Морозов, Григорий Иосифович (1921—2001) — заслуженный деятель науки России, доктор юридических наук.
 
 Морозов, Григорий Сергеевич (1902—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Морозов, Григорий Фёдорович (1872—1947) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.